plaats en gemeente in Frankrijk, zie Tonnerre (gemeente)
 het middeleeuwse graafschap Tonnerre
 station Tonnerre
 kanton Tonnerre